1-й Хвосто́в переу́лок — расположен в районе Якиманка Центрального административного округа города Москвы, проходит от улицы Большая Полянка, пересекая улицу Малая Полянка, до улицы Большая Якиманка.

Происхождение названия 
Своё название переулок получил в 1922 году по имени московского боярина Алексея Хвоста, владевшего этой местностью в XIV веке. Прежде переулок носил название 1-го Петропавловского по названию расположенного по Большой Якиманке церкви Петра и Павла.

История

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 3 — с 1912 по 1923 годы в этом здании, построенном по проекту Д. Д. Зверева, размещалось подворье Пантелеимоновского Афонского монастыря, а также убежище для престарелых воинов русско-турецкой войны 1877—1878 годов; в верхнем этаже располагалась домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
 № 5 — здание постройки 1997 года в русском стиле
 № 7 — Доходный дом М. В. Хлудовой (1913—1914, арх. В. В. Шервуд)

По чётной стороне:
 № 12, стр.1 - посольство Южного Судана

Транспорт 
 Станция метро  — 250 м.
 Автобусы м6, т8 по Большой Полянке.
 Автобусы м1, т4, т7, н11 по Большой Якиманке.

Изображения

См. также 
 2-й Хвостов переулок

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы (ОМК УМ)

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей